Ronsard steht für:

 (10139) Ronsard, ein Asteroid des Hauptgürtels 
 Pierre de Ronsard (1524–1585), französischer Autor
 Pierre de Ronsard (Rose), eine Rosensorte